Роберт Фицуолтер (; 1247 — 18 января 1326) — английский аристократ, 1-й барон Фицуолтер (с 1295 года). Служил королям Эдуарду I и Эдуарду II, участвовал в походах в Уэльс и Шотландию.

Биография 
Роберт Фицуолтер принадлежал к знатной семье с владениями в Эссексе. Фицуолтеры были сородичами Клеров и возводили свою генеалогию к внебрачному сыну герцога Нормандии Ричарда I. Роберт родился в 1247 году в семье сэра Уолтера Фиц-Роберта и Иды Лонжеспе, дочери Уильяма Длинного Меча (внебрачного сына короля Генриха II). Он рано потерял отца, и его опекуном стал дядя по матери — сэр Стефан Лонжеспе.

Роберт достиг совершеннолетия в 1268 году и был посвящен в рыцари в 1274 году. Известно, что в 1275 году он получил разрешение на продажу особняка Бейнард в Лондоне Роберту Килвардби, архиепископу Кентерберийскому. В 1277 и 1282 годах Фицуолтер участвовал в походах в Уэльс, в 1287 году — в подавлении восстания Риса ап Маредида. В феврале 1281 года он готовился совершить паломничество в Сантьяго-де-Компостела, в мае 1286 года сопровождал короля Эдуарда I во Францию. 28 июня 1293 года он был назначен констеблем замка Кастель-и-Бер в Мерионетшире, а в июле того же года — констеблем замка Хэдли в Эссексе.

В августе 1294 года сэр Роберт готовился отправиться в Гасконь на службу; там же он находился и в 1296—1297 годах. 22 июля 1298 года Фицуолтер сражался с шотландцами при Фолкерке. В том же году он получил право проводить еженедельную ярмарку в своём поместье Ройдон в Эссексе, а 12 апреля 1299 года был назначен капитаном и хранителем мира в этом графстве. В 1300 году сэр Роберт участвовал в осаде замка Карлаверок, в 1303 и 1306 годах снова служил в Шотландии.

С 1295 году Роберта вызывали в парламент как лорда, и это считается началом истории баронии Фицуолтер. 12 февраля 1301 года Роберт был в числе баронов, подписавших письмо, предназначенное для отправки папе Бонифацию VIII, в котором от Святого Престола требовали отказаться от притязаний на феодальное господство в Шотландии. 9 октября 1306 года король простил Фицуолтеру долги. В апреле 1310 года Роберт и его третья жена Элис намеревались совершить паломничество в Иерусалим. В феврале 1317 года барон снова готовился к паломничеству, а в ноябре того же года получил опеку над городом Колчестер в Эссексе. В июне 1320 года он готовился отправиться за море вместе с королём Эдуардом II, но уже 6 августа 1320 года был освобожден от службы.

17 января 1326 года, незадолго до своей смерти, Фицуолтер получил разрешение передать своему сыну Роберту два поместья. Он умер 18 января 1326 года.

Семья 
Сэр Роберт был женат трижды. Его первой женой стала Деворгилла де Бург, дочь сэра Джона де Бурга и Сесилии Баллиоль, племянница короля Шотландии Джона Баллиоля. Она родила одного сына и двух дочерей. Это были:

 Уолтер (1275—1293), умерший молодым и бездетным;
 Христиана, жена Уильяма де Маршалла, 1-го барона Маршалл;
 Бланш, монахиня.

После смерти Деворгиллы (1284 год) сэр Роберт женился на Элеаноре де Феррерс, дочери Роберта де Феррерса, 6-го графа Дерби, и Элеаноры де Богун. Во втором браке родились один сын и три дочери:

 сэр Роберт (1300—1328), 2-й барон Фицуолтер;
 Ида, жена сэра Роберта де ла Варда и Хью де Невилла, 1-го барона Невилла;
 Дениза;
 Мэри.

Третьей женой Роберта Фицуолтера стала (после 10 мая 1308 года) Элис де Монфор, дочь сэра Петера де Монфора и Мод ле ла Мар, вдова сэра Уорина де Лайла и мать Роберта Лайла, 1-го барона Лайл из Ружемонта. Этот брак остался бездетным.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Бароны Фицуолтер